Gossau (Zürich), een gemeente in het kanton Zürich.
Gossau (Sankt Gallen), een gemeente in het kanton Sankt Gallen.
Gossau (district), een voormalig district in Sankt Gallen.